Cibarengkok (Bojongpicung)
 Cibarengkok (Panggarangan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing